Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд проходил в городах Хельсинки и Хяменлинна, Финляндия с 26 декабря 2003 года по 5 января 2004 года. В финале турнира встречались сборные Канады и США. Победителем стали американцы, обыгравшие канадцев со счётом 4:3.

Сборные Австрии и Украины утратили свои места в высшем дивизионе Чемпионата мира. На следующий год их заменят победители групп в первом дивизионе − команды Германии и Белоруссии.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий американской сборной Зак Паризе (он же − лучший нападающий), лучший защитник — Сами Леписто (Финляндия), лучший вратарь − Эл Монтойя (США).

Лучшим по системе «гол+пас» с результатом 11 очков (6+5) стал Найджел Доус (Канада).

Результаты

Отборочный раунд

Группа A

Группа B

Утешительный раунд 

В зачёт включены матчи, сыгранные командами между собой на групповом этапе: Швейцария — Украина 11:0; Швеция — Австрия 7:0.

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 
 Официальный сайт ИИХФ
 Хоккейные архивы

2003 год в хоккее
Декабрь 2003 года
Январь 2004 года
Спорт в Финляндии в 2003 году
Спорт в Финляндии в 2004 году
2004
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Хямеэнлинне
Чемпионаты мира в Финляндии